Ruta 37 o Carretera 37 es la denominación de varias carreteras:

Colombia 
 Ruta Nacional 37.

Estados Unidos 
 Ruta de Rhode Island 37.
 Ruta Estatal de Alabama 37.
 Ruta de Illinois 37.
 Ruta Estatal de California 37.

Uruguay 
 Ruta 37.

Ruta 037